Predná Hora (Muránska Huta) – część miejscowości Muránska Huta na Słowacji
 Predná Hora (przełęcz) – przełęczw Rudawach Gemerskich na Słowacji